Русская классическая литература
 Русская классическая музыка

В спорте 
 Русская классика ВХЛ — хоккейный матч